Ernesto Augusto de Hannover (18 de marzo de 1914, Brunswick - 9 de diciembre de 1987, Schulenburg) fue un príncipe de Hannover, príncipe heredero de Brunswick de 1914 a 1918, jefe de la Casa real de Hannover de 1953 a 1987. También le fue concedido por el Rey Jorge V, durante un corto periodo luego de su nacimiento, el título de príncipe de Gran Bretaña e Irlanda, además fue heredero de los ducados de Cumberland y de Teviotdale de 1914 a 1917. Sus títulos británicos fueron suspendidos bajo el Acta de privación de títulos de 1917. Fue pretendiente al Trono de Hannover como Ernesto Augusto IV.

Biografía

Nacimiento 
Nació el 18 de marzo de 1914 en Brusnswick (Imperio alemán), siendo el hijo mayor de Ernesto Augusto III de Hannover y de la princesa Victoria Luisa de Prusia.

Bautismo 
Su bautismo en el verano de 1914 fue el último gran evento de la realeza europea antes del estallido de la Primera Guerra Mundial y tuvo como ilustres padrinos a sus abuelos paternos los duques de Cumberland Ernesto Augusto y Thyra; a sus abuelos maternos los emperadores de Alemania Guillermo II y Augusta Victoria; al emperador Francisco José I; al zar Nicolás II; al rey Luis III de Baviera; al gran duque Federico Francisco IV; a sus tíos maternos los príncipes de Prusia Óscar y Adalberto; al príncipe Maximiliano de Baden y al Primer Regimiento Real de Caballería.

Hermanos 
 Jorge Guillermo (25 de marzo de 1915 - 8 de enero de 2006).
 Federica (18 de abril de 1917 - 6 de febrero de 1981), reina consorte de Grecia.
 Cristián Óscar (1 de septiembre de 1919 - 12 de julio de 1981).
 Güelfo Enrique (11 de marzo de 1923 - 12 de julio de 1997).

Príncipe de Hannover 
Cuando contaba con 4 años perdió sus títulos después de la abdicación de su padre en 1918; a la muerte de éste en 1953 se convirtió en jefe de la Casa de Hannover, siendo conocido como Ernesto Augusto IV. Llegó a contar con dos nacionalidades: la británica después de acogerse exitosamente a la "Ley de Naturalización de Sofía" (1705) y, naturalmente, la alemana.

Matrimonios y descendencia

Boda 
Se casó con la princesa Ortrudis Berta de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg el 5 de septiembre de 1951. A la boda asistieron importantes figuras reales como su hermana la reina Federica y el rey Pablo I de Grecia.

Después de la boda se celebró una recepción en Herrenhäuser Garten, la única parte del antiguo palacio de Hannover que seguía intacta, el resto había sido quemada durante la Segunda Guerra Mundial.

Hijos 
 María Victoria de Hannover (n. 1952), casada con el conde Miguel de Hochberg.
 Ernesto Augusto V, príncipe de Hannover (n. 1954), casado con Chantal Hochuli y luego con la princesa Carolina de Mónaco.
 Luis Rodolfo de Hannover (1955-1988), casado con la condesa Isabel de Thurn y Valsassina-Como-Vercelli (1962-1988). Se suicidó al descubrir el cuerpo de su esposa muerta por sobredosis. Tenían un hijo en común, Otón (n.1988).
 Olga Sofía de Hannover (n. 1958).
 Alejandra Irene de Hannover (n. 1959), casada con el príncipe Andrés de Leiningen.
 Enrique Julio de Hannover (n. 1961), casado con Thyra von Westernhagen.

Viudez 
Se quedó viudo en el año 1980 cuando falleció la princesa Ortrudis.

Mónica de Solms-Laubach

Boda 
Se casó por segunda vez con la condesa Mónica de Solms-Laubach (1929-2015).

Muerte 
Murió en Schulenburg, Pattensen, Baja Sajonia, Alemania, a los 73 años de edad.

Distinciones honoríficas 
  Soberano Gran Maestre de la Orden de Enrique el León (Ducado de Brunswick).
  Caballero de II Clase de la Real Orden de Vasa (Reino de Suecia).
  Bailío Gran Cruz de la Venerable Orden de San Juan (Reino Unido).
  Caballero de la Orden del Elefante (Reino de Dinamarca, 19/01/1939).

Ancestros

Referencias 
 Ernesto Augusto IV, Príncipe de Hannover
 Official website of the House of Hanover (solamente en alemán)

Nobles de Alemania del siglo XX
Príncipes de Hannover
Casa de Hannover
Orden de Vasa
Caballeros de la Orden del Elefante
Nacidos en Brunswick